Slovo Hyperion má několik významů:

 Hyperion (mytologie) – Starořecký bůh, jeden z 12 Titánů
 Hyperion (měsíc) – měsíc planety Saturn
 Hyperion (hudební skupina) – ostravská rocková skupina
 Hyperion (strom) – nejvyšší strom světa
 Hyperion (román) – první díl Kantosu Hyperionu, sci-fi cyklu amerického spisovatele Dana Simmonse
 Hyperion (romantický román) – autorem německý spisovatel Friedrich Hölderlin
 Hyperion (horská dráha) [EN] – největší, nejvyšší, nejdelší a nejrychlejší horská dráha v polském zabávním parku Energylandia v Zátoru v Polsku